Ženská čtyřhra Nürnberger Versicherungscupu 2018 probíhala ve druhé polovině května 2018. Do deblové soutěže norimberského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Nicole Melicharová a Anna Smithová, jehož členky nestartovaly společně. Smithová se rozhodla zúčastnit paralelně konaného Internationaux de Strasbourg ve Štrasburku. Spoluhráčkou Melicharové se stala Květa Peschkeová, s níž skončila v semifinále na raketách Schuursové se Srebotnikovou.

Vítězem se stal třetí nasazený nizozemsko-slovinský pár Demi Schuursová a Katarina Srebotniková, který ve finále zdolal belgicko-švédské turnajové dvojky Kirsten Flipkensovou a Johannu Larssonovou. Po dvousetovém průběhu 3–6 a 6–3 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–7]. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly premiérovou společnou trofej. Schuursová vybojovala sedmý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Srebotnikovou to bylo třicáté deváté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Nicole Melicharová /  Květa Peschkeová (semifinále)
  Kirsten Flipkensová /  Johanna Larssonová (finále)
  Demi Schuursová /  Katarina Srebotniková (vítězky)
  Lesley Kerkhoveová /  Lidzija Marozavová (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Nürnberger Versicherungscup
Tenis v Německu v roce 2018
WTA Tour 2018